Les outils de Business Process Management (ou de gestion de la performance de l'entreprise par les processus) sont des applications généralement composées de quatre éléments, permettant la modélisation, l’intégration, l’exécution et le pilotage des processus d'entreprise.

Outil du management